E78 peut faire référence à :
 Route européenne 78, reliant Grosseto à Fano en Italie ;
 Troubles du métabolisme des lipoprotéines et autres dyslipidémies, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres